Thomas Magnusson kan avse:

 Thomas Magnuson (född 1950), längdskidåkare
 Thomas Magnusson (fotbollsspelare) (född 1978)
 Thomas Magnusson (ishockeytränare)